Kunki ist ein polnischer Ortsname:
 Kunki (Olsztynek), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Kunchengut, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kunki (Susiec), Ort im Powiat Tomaszewski, Woiwodschaft Lublin
 Kunki (Szczawin Kościelny), Ort im Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien
 Kunki (Szreńsk), Ort im Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Kurki